Olesa peut désigner:
Olesa de Bonesvalls, municipalité dans la comarque d'Alt Penedès ;
Olesa de Montserrat, municipalité dans la comarque de Baix Llobregat.

Homonymie de toponyme